Niemcy:
 Roth – dzielnica Gelnhausen
 Roth – dzielnica Gerolstein
 Roth – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Roth – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Roth
 Roth – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Roth – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Roth – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Roth – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Roth an der Our – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Roth bei Prüm – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Roth – rzeka, dopływ Dunaju
 Roth – rzeka, dopływ Rednitz
 Roth – rzeka, dopływ Zusam

Osoby:
 Albrecht Wilhelm Roth – niemiecki botanik
 Alvin Roth (1914–2007) – amerykański brydżysta
 Alvin Elliot Roth (ur. 1951) – amerykański ekonomista
 Ann Roth (ur. 1931) – amerykańska projektantka kostiumów filmowych
 Asher Roth (ur. 1985) – amerykański raper
 Cecilia Roth (ur. 1958) – argentyńska aktorka filmowa i telewizyjna
 Celso Roth (ur. 1957) – brazylijski piłkarz i trener piłkarski
 Claudia Roth (ur. 1955) – niemiecka polityk i działaczka społeczna
 Daniel Roth (ur. 1942) – francuski organista i kompozytor
 David Lee Roth (ur. 1954) – wokalista amerykański
 Denise Roth (ur. 1988) – niemiecka łyżwiarka szybka
 Dick Roth (ur. 1947) – amerykański pływak
 Eli Roth (ur. 1972) – amerykański scenarzysta, reżyser i producent filmowy
 Eric Roth (ur. 1945) – amerykański scenarzysta filmowy
 Eugen Roth (1895–1976) – poeta niemiecki
 Franciszek Roth (1866–1935) – polski rzeźbiarz i przedsiębiorca
 Friedrich Franz Roth (1835–1924) – niemiecki lekarz
 George Roth (1911–1997) – amerykański gimnastyk
 Gustave Roth (1909–1982) – belgijski bokser
 Heidi Roth (ur. 1984) – niemiecka skoczkini narciarska
 Henry Roth (1906–1995) – amerykański powieściopisarz i autor opowiadań
 Jan Roth (1870–1944) – jezuita
 Jan IV Roth (1426–1506) – biskup wrocławski
 Joseph Roth (1894–1939) – pisarz austriacki i dziennikarz żydowskiego pochodzenia
 Jürgen Roth (1945–2017) – niemiecki publicysta, dziennikarz i reportażysta
 Justus Roth (1818–1892) – geolog niemiecki
 Klaus Friedrich Roth (1925–2015) – brytyjski matematyk
 Lillian Roth (1910–1980) – amerykańska piosenkarka i aktorka
 Martin Roth (1914– ?) – zbrodniarz hitlerowski
 Michał Roth (1721–1785) – jezuita
 Moran Roth (ur. 1982) – izraelski koszykarz
 Peter Roth (ur. 1961) – niemiecki narciarz alpejski
 Petra Roth (ur. 1944) – polityk niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej
 Philip Roth (1933–2018) – pisarz amerykański
 Samuel Roth (1851–1889) – spiskoniemiecki pedagog, geolog, speleolog, działacz turystyczny
 Samuel Hirsz Roth (1920–1995) – ostatni religijny Żyd do końca mieszkający w Dąbrowie Tarnowskiej
 Scott Roth (ur. 1988) – amerykański lekkoatleta
 Sébastien Roth (ur. 1978) – szwajcarski piłkarz
 Ramona Roth (ur. 1977) – niemiecka biegaczka narciarska
 Ryan Roth (ur. 1983) – kanadyjski kolarz szosowy
 Tim Roth (ur. 1961), właśc. Timothy Simon Smith – aktor i reżyser brytyjski
 Ulrich Roth (ur. 1954) – gitarzysta niemiecki
 Veronica Roth (ur. 1988) – amerykańska powieściopisarka
 Werner Roth (ur. 1948) – amerykański piłkarz
 William V. Roth Jr. (1921–2003) – amerykański polityk
 Władimir Roth (1848–1916) – rosyjski lekarz neurolog
 Wolf Roth (ur. 1944) – niemiecki aktor telewizyjny
 Zeno Roth (1956–2018) – niemiecki gitarzysta rockowy

Inne:
 Roth – browar w Niemczech
 Roth – austriacka firma
 Roth-Steyr (Steyr M1907) – austro-węgierski pistolet samopowtarzalny

Zobacz też:
 Rot
 Roth am See
 Roth & Rau
 Roth Industries
 Rott